Pejzistrat je lahko:
 Pejzistrat - atenski tiran
 Pejzistrat - grška mitološka oseba